Eremotherium laurillardi est une espèce éteinte de paresseux herbivore terrestre appartenant au genre Eremotherium. Elle a vécu au cours du Pléistocène moyen et supérieur, entre  AP du sud des États-Unis jusqu'au Brésil. Dressé sur ses pattes, ce paresseux géant pouvait mesurer jusqu'à  de hauteur et peser jusqu'à quatre tonnes.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Paresseux

Liens externes 

 

Mammifère (nom scientifique)
Megatheriidae
Mammifère du Pléistocène
Taxon fossile décrit en 1842